Onderdistrict in Indonesië
 Tenggarang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tenggarang (plaats), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java